Vampire Survivors — компьютерная игра в жанрах shoot ’em up и roguelike, разработанная и изданная Лукой Галанте. Игра была первоначально выпущена по модели раннего доступа в 2021 году; полные версии для macOS и Windows вышли в октябре 2022 года. Позже игра была портирована на игровые консоли Xbox One и Xbox Series X/S и мобильные устройства на базе Android и iOS.

Игровой процесс 
Vampire Survivors схожа с аркадными  — обычно в подобных играх с видом сверху игрок раздельно управляет передвижением персонажа и направлением стрельбы, выкашивая толпы врагов. В Vampire Survivors направление стрельбы определяется автоматически, так что игрок должен заботиться лишь о передвижении персонажа — маневрировать и не сталкиваться с врагами; на компьютерной клавиатуре всё управление осуществляется лишь клавишами движения — WASD или стрелками. 

Перед каждым раундом игрок должен выбрать персонажа и карту; по мере прохождения игры открываются новые персонажи и карты. Персонажи немного отличаются друг от друга — так, Антонио вооружён кнутом и по мере набора уровней наносит больше урона, Имельда вооружена волшебной палочкой и с каждым новым уровнем получает из подобранных кристаллов всё больше опыта. В ходе раунда игрок собирает ещё множество усилений и видов оружия, так что различия между персонажами имеют значение лишь в начале раунда. Персонаж всегда находится в центре экрана, и вокруг него появляется огромное количество врагов — летучих мышей, скелетов, мумий и других монстров, наступающих с краёв экрана. Если очки здоровья персонажа упадут до нуля, раунд закончится. Задача игрока в каждом раунде — продержаться 30 минут; по истечении этих 30 минут на поле боя появится «смерть» и неизбежно убьёт персонажа. 

В ходе раунда игрок должен собирать выпадающие из уничтоженных врагов кристаллы опыта — каждый раз, когда он накопит таким образом достаточно очков опыта, уровень персонажа повысится. С каждым повышением уровня игра предлагает три или четыре варианта на выбор — получить новое оружие, усилить уже имеющееся или взять полезный предмет. Например, крылья помогают персонажу перемещаться быстрее, пустой фолиант уменьшает время между выстрелами, а «полое сердце» добавляет персонажу очков здоровья. Выпадающие из особо сильных врагов «сундуки с сокровищами» могут предложить тот же выбор из нескольких видов оружия или предметов. У некоторых видов оружия есть «эволюции» — комбинации определённого оружия с определённым полезным предметом, делающие его эффективнее и дающие новые способности — например, после «эволюции» библии больше не исчезают при столкновении с врагом, а лучи «рунтрассера» взрываются фейерверками.

Разработка 
К созданию Vampire Survivors Луку Галанте, также известного как poncle, побудило желание управлять сообществом, поскольку ранее он был администратором сервера Ultima Online. Также на задумку повлияла и мобильная игра Magic Survival, в которой также персонаж автоматически атакует врагов. Разработка заняла примерно один год, а Галанте вложил в проект около 1100 фунтов стерлингов.

Восприятие 

Изначально Vampire Survivors оказалась практически незамеченной, однако к концу января 2022 года она обрела огромную популярность. Одновременно в неё играли более 30 000 пользователей Steam.

Рецензент Kotaku Иэн Уокер и обозреватель Rock Paper Shotgun Грэм Смит высоко оценили игру и сравнили её с дофамином. Критик Polygon Николь Карпентер отметила глубину игры. По мнению , другого представителя сайта, Vampire Survivors может однажды занять место среди таких великолепных роуглайков, как Hades, Returnal и Dead Cells.

Награды и номинации

Примечания 

Компьютерные игры 2021 года
Компьютерные игры с ранним доступом
Игры для Windows
Игры для macOS
Компьютерные игры, разработанные в Великобритании
Roguelike-игры
Инди-игры
Компьютерные игры только с однопользовательским режимом игры
Игры для Android
Игры для iOS
Игры для Xbox One
Игры для Xbox Series X/S